П'єр Гаслі () — французький автогонщик. Переможець Єврокубка Формули-Рено 2.0 2013 року, чемпіон 2016 року у GP2 Series. Дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Малайзії 2017 року за команду Торо Россо.

Кар'єра

Картинг 
П'єр почав свою кар'єру в 2006 році в молодшому класі Чемпіонату Франції з картингу, в якому зайняв 15-е місце. У наступному 2007 році Гаслі перейшов в French Cadet Championship, де в першому для себе сезоні посів шосте місце, а вже в 2008 році — четверте. У 2010 році П'єр став членом команди Французької автомобільної асоціації і став виступати в європейських чемпіонатах KF3 і WSK Euro Series.

Формула-Рено 
У 2011 році П'єр дебютував в класі автомобілів з відкритими колесами, взявши участь у Французькій Формулі-4. За сезон сім разів був на подіумі, три з яких — на першому місці, в чемпіонаті посів третє місце.

У 2012 році П'єр перейшов в Єврокубок Формули-Рено 2.0, двічі побував на подіумі, закінчив сезон на десятому місці. У наступному 2013 році, вже з п'ятьма подіумами і трьома перемогами, Гаслі став чемпіоном серії. У 2014 році Гаслі взяв участь у Формулі-Рено 3.5, в якій за результатами сімнадцяти перегонів зайняв друге місце.

У 2014 році П'єр дебютував в серії GP2. Він виступав лише в останніх шести гонках сезону в складі команди «Caterham», замінивши Тома Дільманна. У 2015 році Гаслі провів повний сезон в серії в складі команди «Dams». За сезон П'єр чотири рази побував на подіумі, сезон закінчив на 8-му місці. У 2016 році Гаслі продовжує виступати в GP2 в складі команди «Prema».

Формула-1 
В кінці вересня 2015 роки команда Формули-1 «Ред Булл» оголосила про те, що Гаслі стане резервним пілотом команди до кінця сезону. У січні 2016 П'єр був призначений запасним пілотом «Ред Булла» на весь сезон 2016 року.

26 вересня 2017 року було оголошено, що Гаслі замінить Данила Квята в складі команди «Торо Россо» на етапах Формули-1 в Малайзії і Японії.

В сезоні 2018 року став бойовим пілотом «Скудерії». Набрав перші очки на Гран-прі Бахрейну, зайнявши четверте місце в гонці. Також набрав очки в Монако за сьоме місце.

Результати перегонів

Гоночна кар'єра

* Сезон триває.

Формула-1

 Сезон триває.
 Не фінішував, але класифікований, оскільки подолав більше 90 % дистанції.
 Зараховано половину очок через те, що перегони склали менше 75 % запланованої дистанції.

Примітки 

Пілоти Формули-1, що виступали за Toro Rosso
Пілоти Формули-1, що виступали за Red Bull
Пілоти Формули-1, що виступали за AlphaTauri
Переможці Гран-прі Формули-1
Французькі автогонщики
Французькі пілоти Формули-1
Пілоти GP2